Доман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доман, Гленн (1919—2013) — американский врач-физиотерапевт.
 Доман, Джон (род. 1945) — американский актёр.